

Lokalizacje

Francja 
 Gap – okręg
 Gap – miasto
 Gare de Gap – stacja kolejowa w Gapie

Stany Zjednoczone 
 Gap – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
 Gap (ang. Gap Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Montgomery

Inne 
 Gap – diecezja
 Gap Inc. – odzieżowa sieć handlowa

Zobacz też 
 GAP
 gap year